Сезон 1945–1946 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 23 вересня 1945 та 31 березня 1946 року. Став 15-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі три команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 11 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще одна команда брала участь у грі плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.

Переможцем турніру вперше в історії Ла Ліги стала «Севілья», для якої це чемпіонство наразі лишається єдиною перемогою у національній першості. На заключній стадії сезону основна боротьба за «золото» точилася між «Севільєю», «Барселоною» та «Атлетиком» (Більбао). Севільці остаточно захопили лідерство лише за один тур до закінчення чемпіонату, відрив у підсумковій турнірній таблиці від «Барселони» склав усього одне очко.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1945-46 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Тельмо Сарра, який записав до свого активу 24 голи.

Чемпіони 
Футболісти «Севільї», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Хосе Бусто 
 Хоакін Хіменес 
 Дієго Віллалонга 
 Педро Альконеро 
 Педро Егілус 
 Хосе Еррера 
 Фелікс Гарсія 
 Хосе Кампос 
 Хуан Арса 
 Хосе Лопес 
 Хуан Араухо

Тренер: Рамон Енсінас.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1945–46 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1945–46 на bdfutbol.com  

1945-46
1946 у футболі
1945 у футболі